Соревнования по прыжкам с большого трамплина (К-125) на зимних Олимпийских играх 2022 среди мужчин прошли 11 и 12 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр прыжков с трамплина, расположенных в районе городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Расчётная дальность трамплина — 140. В соревновании приняли участие 56 спортсменов. Каждая страна могла быть представлена максимум 5 спортсменами.

Олимпийским чемпионом 2018 года являлся польский прыгун Камиль Стох. На этот раз он занял 4-е место. Чемпионом стал норвежец Мариус Линнвик.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина пройдёт 11 февраля. В соревнованиях примут участие максимум 65 спортсменов, которые выполнят по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 10 мест в общем зачёте Кубка мира, получают статус преквалифицированных и гарантируют себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда выходят ещё 40 спортсменов.

Финал 
Финальный раунд в прыжках с трамплина пройдёт 12 февраля. В соревнованиях примут участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. В финале прыгуны выполняют по две попытки, причём во вторую попытку проходят только 30 спортсменов. Призёры Олимпийских игр определяются по сумме результатов за две попытки.

Ссылки 
 Прыжки с трамплина на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)